Михаил Алленов:
 Алленов, Михаил Иванович (род. 1933) — советский и российский физик, оптик.
 Алленов, Михаил Михайлович (1942—2018) — советский и российский искусствовед, профессор МГУ.